Сеньор-ду-Бонфин:

 Сеньор-ду-Бонфин — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия. 
 Сеньор-ду-Бонфин — микрорегион в Бразилии, входит в штат Баия.

См. также